Мачнев — русская фамилия. Известные носители:
 Мачнев, Алексей Васильевич (род. 1959) — председатель Парламента Республики Северная Осетия — Алания (с 2012).
 Мачнев, Афанасий Гаврилович (1918—1991) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Мачнев, Дмитрий Константинович (1904—1987) — советский военачальник, гвардии генерал-майор авиации, почетный гражданин Мариуполя.
 Мачнев, Пётр Прокопьевич (1928—2010) — Герой Социалистического Труда, бригадир каменщиков.